

Муніципалітети у Франції 
 Сен-Кристоф () - муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар
 Сен-Кристоф () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Альє
 Сен-Кристоф () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта
 Сен-Кристоф () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта
 Сен-Кристоф () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез
 Сен-Кристоф () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Савоя
 Сен-Кристоф () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент В'єнна
 Сен-Кристоф () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Рона
 Сен-Кристоф () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн

Муніципалітети у Италії 
 Сен-Кристоф () - муніципалітет у регіоні Валле-д'Аоста